Opisthocheiron är ett släkte av mångfotingar. Opisthocheiron ingår i familjen Opisthocheiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Opisthocheiron